Belikow oder Belikowa ist der Familienname folgender Personen:
 Igor Alexejewitsch Belikow (1941–2015), Offizier der Sowjetischen Armee
 Marina Wiktorowna Belikowa (* 1985), russische Sportschützin
 Waleri Alexandrowitsch Belikow (1925–1987), sowjetischer Armeegeneral
 Wladimir Stanislawowitsch Belikow (* 1971), russischer Schachspieler

Belikowa ist der Geburtsname von
 Anastassija Alexandrowna Kodirowa (* 1979), russische Volleyballspielerin